Вяйке-Эмайыги () — река в Эстонии.

Водоток берёт начало с возвышенности Отепя из озера Пюхаярв. Устье реки находится в южной части озера Выртсъярв. Весь свой путь река протекает через уезд Валгамаа.

Длина реки — 82 км, площадь бассейна — 1380 км², главным притоком реки является Пыдели (). , высота устья — 33 метра.

Примечания

Ссылки 
 

Реки, впадающие в озеро Выртсъярв
Реки Эстонии